Canelles – nobile famiglia di origine catalana
 Cosimo Canelles – pittore italiano
 Gaetano Canelles – poeta e magistrato italiano
 Nicolò Canelles – vescovo cattolico italiano